Иван Иванович Лагунов (19 октября 1906, село Чурилово, Вятская губерния — 8 февраля 1985, Петропавловск-Камчатский) — советский учёный-ихтиолог, кандидат биологических наук, директор ПИНРО (1949-1958).

Биография 
Родтился в семье крестьянина-середняка. Окончил среднюю школу, 2 курса Вятского педагогического института, 

В 1930 г. окончил биологическое отделение физико-математического факультета Ленинградского государственного университета. 
С 1930 – аспирант, защитил диссертацию по тихоокеанскому лососю-нерке, с 1932 г. сотрудник Всесоюзного научного института рыбного хозяйства, с 1932 г. – сотрудник Азербайджанской станции ВНИРО, руководитель Иранской экспедиции по изучению промысловых ресурсов Каспийского моря.

С 1936 – сотрудник, с 1939 гг. – директор Камчатской ихтиологической станции Тихоокеанского института рыбного хозяйства и океанографии. 
В 1949–1958 гг. – директор ПИНРО, с 1959 – директор, с 1964 г. – заместитель директора,  Камчатского отделения ТИНРО.

Известен, как организатор оценки запасов семги и ее воспроизводства в реках Кольского полуострова, работ по изучению атлантическо-скандинавской сельди в Норвежском море в целях освоения ее круглосуточного промысла, использования впервые в мировой практике подводного аппарата для наблюдений за поведением рыб в естественной среде для нужд народного хозяйства.  При непосредственном участии И.И. Лагунова был создан Кроноцкий заповедни  Автор около 50 научных работ. Первый председатель Камчатского отдела Географического общества СССР (1941).

Избранные труды 
 Полутов, И.А. Промысловые рыбы и беспозвоночные Тихого океана / И.А. Полутов, И.И. Лагунов, И.И. Куренков ; под ред. И.И. Лагунова. - Петропавловск-Камчатский : Дальневосточное книжное издательство, Камчатское отделение, 1980. - 96 с  
 Вопросы биологии семги, трески и морских млекопитающих Севера : [сборник статей] / под ред. И. И. Лагунова и С. С. Суркова. - Москва : Пищепромиздат, 1960. - 175 с.  
 Лагунов И. И. Некоторые результаты подводных наблюдений в Баренцевом море // Биологические и океанографические условия образования промысловых скоплений рыб. Труды ВНИРО. — 1966. Т. LX. - С. 161 - 167.  
 Азбелев В.В., Лагунов И.И. Некоторые данные о морских миграциях семги//Вопросы ихтиологии 1956. Вып 6. С. 113-120. 
 Лагунов И. И. О состоянии Туломского стада семги в связи с работой рыбохода. М., 1958  
 Азбелев В.В., Лагунов И.И. О воспроизводительной способности семги//Научно-технический Бюллютень ПИНРО. 1957. - № 2-3. - С.68-70. 
 Лагунов А И., Азбелев В В. К вопросу об организации рационального семужьего хозяйства на реках Кольского полуострова: Отчет о НИР ПИНРО № 496, Мурманск, 1952 -24 с.  
 Азбелев В В., Громов Г Д, Лагунов И.И. Опыт учета семги в реках Кольского полуострова//Рыбное хозяйство. 1958. -№ 2. - С. 22-25.  
 Лагунов И. И. 1955 . Опыт подводных наблюдений из гидростата // Рыбное хозяйство . № 8 . С . 54–57 . 
 Лагуно И. И. Вспышка численности колюшки // Вопросы географии Камчатки / Камч. отдел Геогр. об-ва СССР при Акад. наук СССР, Ин-т вулканологии ДВНЦ ; [отв. ред. В. Н. Виноградов]. — Петропавловск-Камчатский, 1985. — Выпуск 9.

Примечания

Литература 
 Памяти И. И. Лагунова // Вопросы географии Камчатки / Камч. отдел Геогр. об-ва СССР при Акад. наук СССР, Ин-т вулканологии ДВНЦ ; [отв. ред. В. Н. Виноградов]. — Петропавловск-Камчатский, 1985. — Вып. 9. 
 ПИНРО – на пути к столетию. Мурманск. 2006

Ссылки 
 И. И. Лагунов О рыболовстве японцев на Северных Курильских островах// Вопросы истории рыбной промышленности Камчатки 
 Лагунов И. И. 
 Лагунов И. И. 
 Лагунов И. И. 
 Лагунов И. И. 
Ихтиологи СССР